O Aquário Público Paulistano ou Aquário Público Paulista foi planejado pela sociedade civil, através da Associação para a Fundação do Aquário Paulistano, entidade sem fins lucrativos, idealizado pelo desenvolvedor de sistemas Ricardo C. Zímmerl.

Trata-se de um grande parque público a ser instalado na Cidade de São Paulo, Brasil, que visa a promoção e preservação do meio ambiente, fomento do aquarismo e ser uma nova e importante opção de lazer para os mais de 22 milhões de habitantes da capital do Estado de São Paulo e região, e o primeiro parque de padrão internacional do país.

Seu conceito inovador aborda o tema da vida aquática não somente com a apresentação em tanques, mas através de cinema, realidade virtual e uma série de outras atrações para cativar e maravilhar o visitante enquanto possibilita uma experiência mais rica, completa e imersiva sobre o fascinante e pouco conhecido universo paralelo das águas de nosso mundo.

Ligações externas

Atrações turísticas da cidade de São Paulo
Paulistano